Дингольсхаузен () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Швайнфурт. Подчиняется управлению Герольцхофен.  Население составляет 1256 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,23 км². Официальный код  —  09 6 78 122.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии